Vinohrádky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Vinohrádky (Branišovice), Ortslage der Gemeinde Branišovice, Okres Brno-venkov
 Vinohrádky, Ortslage im Stadtbezirk Žabovřesky von Brünn, Okres Brno-město 
 Vinohrádky, Grundsiedlungseinheit von Boskovice, Okres Blansko 
 Vinohrádky, Grundsiedlungseinheit von Zlín, Okres Zlín